Бронин:

 Бронин, Евгений Иванович (1930—2014) — конструктор ЗРК, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ, почётный радист СССР.
 Бронин, Яков Григорьевич (Янкель Гиршевич Лихтенштейн; 1900—1984) — советский разведчик, военный педагог, журналист, историк.

 Бронина, Евдокия Гавриловна (1787—1862) — русская писательница.